In der Ortschaft Langenbogen wurden zu Ehren der Gefallen Kriegerdenkmäler errichtet:
 Kriegerdenkmal Langenbogen (Einigungskriege)
 Kriegerdenkmal Langenbogen (Weltkriege)